Ихилов

 Ихилов, Эзра (1907—1961) — израильский политик, депутат кнессета от партии Общих сионистов и Либеральной партии Израиля (1951—1961).
 Ихилов, Михаил Мататович (1917—1998) — советский историк, этнограф, кавказовед.

См. также 
 Медицинский центр имени Сураски (Ихилов)